La sculpture est une activité artistique/Chiparus qui consiste à concevoir et réaliser des formes en volume par modelage, par taille directe, par soudure ou assemblage. Plusieurs œuvres portent aussi ce titre :
 Sculpture, surnommée « Les Cinq Menhirs d'acier », sculpture en acier de Philolaos (1968) ;
 Sculpture, sculpture en résine de polyester de Marta Pan (1969) ;
 Sculpture, sculpture en acier d'Oscar Niemeyer (2005).